SJZ steht für:
 Schweizerische Juristen-Zeitung, eine generalistische juristische Fachzeitschrift
 Süddeutsche Juristenzeitung (1946 bis 1950), jetzt JuristenZeitung
 Flughafen São Jorge, IATA-Code des Flughafens der gleichnamigen Azoreninsel

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: kreisfreie Stadt Jastrzębie-Zdrój

Abkürzung